Лоуренс, Томас:
 Томас Лоуренс (1769—1830) — английский художник.
 Томас Лоуренс — малайзийский хоккеист на траве.
 Лоуренс, Томас Фрэнсис (1871—1953) — английский шахматист, мастер.
 Лоуренс, Томас Эдвард (1888—1935) — британский археолог и писатель, известен как Лоуренс Аравийский.